Hirten ist der Ortsname von

 Hirten, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Hirten (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Hirten-Hütte, Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hirte (Begriffsklärung)